Jahta, jedrilica s udobnom kabinom, služi za turistička i sportska krstarenja
Laki krstaš ili teški krstaš, vrsta ratnog broda većega od krstarice, često s odrednicama bojni krstaš ili oklopni krstaš 
Brod za krstarenje, nadpojam za sve vrste plovila za krstarenje, rjeđe u upotrebi i za veliki brod za krstarenje uz riječ kruzer

Izvori